Родольфо Колласо (; 26 апреля 1983, Росарио, Уругвай) — уругвайский гребец (академическая гребля). Участник Летних Олимпиад 2004, 2008 и 2012.

На Летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне был знаменосцем сборной Уругвая во время Парада наций на официальном открытии игр.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) Уругвая
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2004 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года